Szlovák korona (1939-től 1945-ig)
Szlovák korona (1993-tól 2009-ig)